Рускони () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Рускони, Антонио Ламберто (1743—1825) — итальянский куриальный кардинал.
 Рускони, Камилло (1658—1728) — итальянский скульптор позднего барокко.
 Рускони, Стефано (род. 1968) — бывший итальянский баскетболист, центровой и тяжёлый форвард.